Seznam dílů seriálu Ochránce může být:
 Seznam dílů seriálu Ochránce (1996)
 Seznam dílů seriálu Ochránce (2018)